

Personaggi
Francis Horner (1778-1817),  politico britannico
William George Horner (1786-1837), matematico britannico 
regola di Horner per valutare un polinomio
John Horner (1802-1883), politico statunitense
Violet Horner (?), attrice statunitense
Jack Horner (1946), paleontologo statunitense
James Horner (1953-2015), compositore statunitense
Chris Horner (1971), ciclista statunitense
Christian Horner (1973), ex pilota automobilistico britannico
Craig Horner (1983),  attore australiano
Stephanie Horner (1989) ,  nuotatrice canadese

Altro
Sindrome di Bernard-Horner